Penny Dreadful kan verwijzen naar:

Penny Dreadful (2006), een Amerikaanse film uit 2006
Penny Dreadful (televisieserie), een Brits-Amerikaanse televisieserie